Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1901. održani su od 6. do 9. studenoga 1901. godine.

Rezultati

Izvori

1901